Scheitern steht für:
 einen Schiffsunfall, bei dem das Schiff zerschellt (im Unterschied zum unversehrten Stranden), siehe Schiffsunfall
 das Zusammenbrechen eines staatlichen politischen Gebildes, siehe gescheiterter Staat
 die ausgedrückte Verzweiflung oder Bescheidenheit eines Künstlers, nicht gottgleich etwas Lebendiges schaffen zu können, siehe Vanitas
 einen menschlichen Fehlschlag, das Nichterreichen eines Ziels, siehe Scheitern (Misserfolg). 

Scheitern heißen:
 Scheitern (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft von Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Misserfolg, Versagen